

Sciences et techniques

Astronomie et physique 
 En astrophysique et en cosmologie, un trou noir est un objet massif dont le champ gravitationnel est si intense qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper.
 Au plan théorique on distingue les trous noirs de Schwarzschild, les trous noirs de Kerr, les trous noirs de Kerr-Newman, les trous noirs de Reissner-Nordström, les trous noirs extrémaux, les micro-trous noirs, les trous noirs de Planck, les trous noirs électroniques et les trous noirs virtuels.
 En cosmologie on distingue les trous noirs primordiaux, les trous noirs stellaires, les trous noirs binaires, les trous noirs hiérarchiques, les trous noirs intermédiaires et les trous noirs supermassifs.
 Le modèle de l'hyper-trou noir est un modèle cosmologique alternatif au modèle standard, dans lequel l'Univers observable, tridimensionnel, est issu d'un trou noir résultant de l'effondrement d'une étoile d'un univers à quatre dimensions.
 Un trou noir acoustique est un dispositif expérimental piégeant les sons, construit pour étudier par analogie les propriétés des trous noirs de l'astrophysique.

Informatique 
 Un trou noir est un nœud d'un réseau informatique qui fait discrètement disparaitre le trafic sans informer la source de ce trafic.
 Un trou noir ordinateur est un modèle hypothétique de calcul ou de stockage de données explorant les limites de la notion de calcul.

Sciences humaines et sociales

Économie 
 Un trou noir de l'immobilier est une baisse structurelle des prix, provoquée par différents facteurs dont la décroissance démographique.

Histoire 
 Le trou noir de l'Atlantique est une zone hors de la couverture par les avions de lutte anti sous-marins durant la bataille de l'Atlantique (1939-1945).
 Le trou Noir de Calcutta est la salle des gardes du premier Fort William à Calcutta (Bengale-Occidental, Inde), où les troupes du nawab du Bengale Siradj al-Dawla avaient détenu des prisonniers de guerre britanniques après avoir capturé le fort le .

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Trou noir est le  de la série télévisée américaine .
 Le Trou noir est un film de science-fiction de Gary Nelson, sorti en 1979.

Toponyme 
 La cascade du Trou noir est une chute d'eau située sur l'île de La Réunion (France) ;